Thomas Tucker ist der Name folgender Personen:

Siehe auch:
 Tommy Tucker